Mitra är ett släkte av snäckor. Mitra ingår i familjen Mitridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor